Влади́мир Семёнович Кружко́в (3 (16) июня 1905, Санкт-Петербург, Российская империя — 11 мая 1991, Москва, РСФСР) — советский философ и партийный деятель. Специалист в области истории русской общественной мысли и эстетики. Член-корреспондент АН СССР по Отделению экономических, философских и правовых наук (философия) с 23 октября 1953 года.

Биография 
Член РКП(б) с 1925 года. Окончил Академию коммунистического воспитания им Н. К. Крупской (1931) и аспирантуру философского факультета Коммунистического университета преподавателей общественных наук (1933). С 1932 года вёл преподавательскую работу по философии, профессор (1940). Член Бюро внешнеполитической пропаганды (1941—1942) и Советского информационного бюро (1942—1943); заместитель редактора журнала «Война и рабочий класс» (1943—1944).

Работал в аппарате ЦК ВКП(б) (КПСС): директор института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б) (1944—1949), заместитель, 1-й заместитель заведующего Отделом пропаганды и агитации (1949—1950), заведующий Отделом художественной литературы и искусства (1950—1953), заведующий Отделом пропаганды и агитации (1953—1955). Член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС (1952—1956). В 1950 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук.

В 1955 году, наряду с несколькими партийными идеологами, стал фигурантом сексуального скандала («дела гладиаторов»), вследствие чего лишился должности в ЦК и был отправлен в Свердловск. Профессор УрГУ (1955—1961), одновременно редактор газеты «Уральский рабочий».

В 1961—1973 годах — директор Института истории искусств Министерства культуры СССР.

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Основные работы 
 «Д. И. Писарев: философские и социально-политические взгляды» (1942)
 «Основные особенности классической русской философии» (1944)
 «Классики русской философии: Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов» (1945)
 «Мировоззрение Н. А. Добролюбова» (1950; 2-е изд. 1952)
 «Ленин и искусство» (1969, редактор)
 «Н. А. Добролюбов: жизнь, деятельность, мировоззрение» (1976). — Москва: Наука, 1976. — 431, [1] с.: портр. [1] л.; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях.- Библиографический список: с. 425.- 19000 экземпляров.- (в переплёте)

Редактор изданий философских сочинений Д. И. Писарева (1944, 1949), М. А. Антоновича (1945), автор вступительных статей к ним. Член авторского коллектива краткой биографии И. В. Сталина (1947; 4-е изд. 1951).

Награды и премии 
 орден Отечественной войны 1-й степени (23.09.1945)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (10.06.1945; 20.08.1986)
 медали
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за научный труд «Мировоззрение Н. А. Добролюбова» (1950)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Биография в Справочнике по истории КПСС
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Философы СССР
Преподаватели Уральского государственного университета
Директора Государственного института искусствознания
Директора ИМЛ
Заведующие отделами ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Похороненные на Кунцевском кладбище